El término tracción puede referirse:

En Física:
Tracción, esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas opuestas que tienden a estirarlo.

En Medicina:
 Tracción (ortopedia), en ortopedia a un conjunto de mecanismos para alinear huesos rotos o aliviar presión sobre el esqueleto.

En propulsión de Automóviles:
 Tracción delantera, es el sistema en el que el par motor se transmite solo al eje delantero.
 Tracción trasera, es el sistema en el que la transmisión del movimiento del motor de un vehículo se realiza sobre el eje trasero.
 Tracción doble, propulsión trasera aplicada a dos ejes traseros simultáneamente.
 Tracción en las cuatro ruedas, «tracción total» o 4x4.